Сокращение cp, Cp или CP (латиницей) может означать:
 cp (от  — «копировать») — команда Unix, предназначенная для копирования файлов.
 Церулоплазмин (обозначение HUGO: CP) — медь-содержащий белок плазмы крови.
 Комбинированная чётность (также CP-симметрия) — понятие в теории элементарных частиц.
 Изобарная теплоёмкость (Cp) — молярная теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении.

См. также 
 Ср (кириллицей)
 CP/M — операционная система, первоначально предназначенная для 8-разрядных микрокомпьютеров на базе микропроцессоров Intel 8080.
 Windows-1251 (также CP-1251) — набор символов и кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для всех русских версий Microsoft Windows.
 CP 47,497 — синтетический каннабиноид.
 Детская порнография (от ).